Csehország
 Hluchov, település a Prostějovi járásban
 Hluchov, Stará Boleslav településrésze a Kelet-prágai járásban
 Hluchov, Těchonín településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban